ciò che è pertinente alla Rutenia
 ciò che è pertinente alla Chiesa greco-cattolica rutena
 appartenente al gruppo etnico dei ruteni
 lingua rutena